Francisco Mörth (ur. 9 lipca 1999 w Rottenmann) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu WSC Bad Mitterndorf. Zwycięzca klasyfikacji generalnej FIS Cup w sezonie 2021/2022.

Skoki narciarskie uprawia również jego młodszy brat, Claudio.

Przebieg kariery 
W Alpen Cupie startował od sezonu 2016/2017. 1 lipca 2017 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 27. miejsce w zawodach w Villach. W lipcu 2019 w swoim pierwszym starcie w Letnim Pucharze Kontynentalnym zajął 26. pozycję w konkursie w Szczuczyńsku. W styczniu 2020 zadebiutował w zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego, zajmując 19. lokatę w Bischofshofen, a także po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów FIS Cup dzięki zajęciu 3. pozycji w Zakopanem. W sezonie 2020/2021 FIS Cupu czterokrotnie stawał na podium, raz zwyciężając. Cały cykl ukończył na 3. pozycji w klasyfikacji generalnej.

W sezonie 2021/2022 w Pucharze Kontynentalnym najwyżej sklasyfikowany był na 4. miejscu, w marcu 2022 w Lahti, a w FIS Cupie sześć razy stawał na podium, w tym dwa razy na jego najwyższym stopniu, co pozwoliło mu zwyciężyć w klasyfikacji generalnej FIS Cup 2021/2022. 23 lipca 2022 zadebiutował w Letnim Grand Prix, w konkursie w Wiśle zajmując 35. pozycję, a dzień później konkurs cyklu na tej samej skoczni ukończył na 5. miejscu. 26 listopada 2022 w Ruce zadebiutował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata, nie uzyskując awansu do konkursu głównego. 6 stycznia 2023 w ramach 71. Turnieju Czterech Skoczni zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata w Bischofshofen, zajmując 38. miejsce.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 19 marca 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 5 marca 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1999